Eerste Slag bij Newbury
 Tweede Slag bij Newbury